Salm peut désigner :

Hydronyme 
 la Salm, une rivière de Belgique, située en Région wallonne, dans les provinces de Luxembourg et de Liège, affluent de l'Amblève.
 la Salm, située en Allemagne et affluent de la Moselle.

Toponyme 
 Salm, commune allemande de Rhénanie-Palatinat
 Vielsalm avec son village de Salmchâteau, commune belge, située en Région wallonne, dans la province de Luxembourg, et qui tire son nom de la rivière Salm
 Salmchâteau, village de la commune belge de Vielsalm
 Salm (Bas-Rhin), hameau dominé par le château de Salm sur la commune de La Broque, haut lieu de la présence anabaptiste dans la vallée de la Bruche aux 
 Salm-en-Vosges, une seigneurie lorraine du  à 1751
 Principauté de Salm-Salm, principauté souveraine lorraine de 1751 à 1793

Monuments 
 Château de Salm, fondé par la Maison de Salm au Moyen Âge dans ses possessions vosgiennes.
 Châteaux des princes de Salm-Salm à Senones en Lorraine
 Hôtel de Salm, hôtel particulier de Paris
 Hôtel de Salm, hôtel particulier de Bar-le-Duc
 Hôtel de Salm-Dyck, hôtel particulier de Paris

Patronyme 
 la Maison de Salm, une famille issue de la famille des fondateurs de Luxembourg ; elle se sépara en deux branches qui dépendirent du Saint-Empire romain germanique :
 la branche aînée, dite de Haut-Salm (Obersalm), occupant les terres vosgiennes appelées Salm-en-Vosges. Cette branche se divisa elle-même en plusieurs branches : Salm-Salm, Salm-Kyrburg et , dont :
 Charles Théodore de Salm (1645-1710), général au service de l'Allemagne,
 Frédéric III de Salm-Kyrbourg (1744-1794), bâtisseur de l'hôtel de Salm,
 Amélie Zéphyrine de Salm-Kyrbourg (1760-1841), princesse de Hohenzollern-Sigmaringen.
 Édouard de Salm-Horstmar (1841-1923), général prussien.
 la branche cadette, dite de Bas-Salm (Niedersalm), occupant le comté ardennais originel (Salm-en-Ardenne). Cette branche se divisa elle-même en plusieurs branches : Salm-Reifferscheid, Salm-Krautheim, Salm-Hainspach, Salm-Raitz, et Salm-Dyck, dont:
 Franziskus Xavier von Salm-Reifferscheldt (1749-1822), un cardinal autrichien
 Constance de Salm (1767-1845), princesse de Salm-Dyck, une poétesse et femme de lettres française.
 Joseph de Salm-Reifferscheidt-Dyck (1773-1861), prince de Salm-Dyck, un botaniste et artiste allemand.
 Alfred de Salm-Reifferscheidt (1863-1964), homme politique allemand.
 Roland Salm (né en 1950), un coureur cycliste professionnel suisse.

Autre 
 Club de Salm, club politique du Directoire qui se réunissait à l'hôtel de Salm.
 Société alsacienne de meubles.
 Hussards de Salm-Kirburg, régiment de l'Armée des émigrés pendant la Révolution française.
 Régiment de Salm-Salm, ancien nom du  d'infanterie de ligne.
 Un dieu vénéré dans la péninsule Arabique à l'Antiquité (Shalim ?)
 SomethingALaMode (SALM), un duo français de musique électronique.

Patronyme lorrain
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de monument